Un'ora con... –  raccolta di Raffaella Carrà del 2012
Un'ora con... – raccolta di Nino D'Angelo del 2012
Un'ora con... – raccolta di Shalpy del 2012
Un'ora con... – raccolta degli Articolo 31 del 2013
Un'ora con... – raccolta dei Rondò Veneziano del 2013